Taxi de nuit peut faire référence à :

 Taxi de nuit (), film italien de Carmine Gallone sorti en 1950 ;
 Taxi de nuit, film français de Serge Leroy sorti en 1993 ;